Le tournoi de tennis de New York est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1991, classée en catégorie Tier V, se dispute à Westchester du 22 au .

Isabelle Demongeot remporte le simple dames. En finale, elle bat Lori McNeil, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Rosalyn Fairbank et Lise Gregory.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de New York
 Saison 1991 de la WTA

Lien externe 
  Site de la WTA

Navigation 

WTA 1991
New York
Tennis aux États-Unis en 1991
Tennis en juillet 1991